Die Eerste Divisie 1987/88 war die 32. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1987 und endete am 14. Mai 1988.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Eredivisie auf. Der dritte Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–9, 11–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 8 und 10 bis 19 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Go Ahead Eagles, SC Veendam und Excelsior Rotterdam aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den dritten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 21. Mai und 4. Juni 1988 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1987/88